Констанца од Сицилије, краљица Арагона (Катанија, 1249 - Барселона, 9. април 1302) била је супруга Пере III од Арагона. Била је кћерка Манфреда Сицилијанског и Беатриче Савојске.

Породично стабло 

Рођени 1249.
Умрли 1302.